O Instituto Estadual de Educação Paulo da Gama localiza-se no bairro Partenon, em Porto Alegre.

O índice de melhores notas na instituição ocorreram no ano de 2006, período em que fora considerada a sétima melhor escola pública do Rio Grande do Sul. Atualmente a escola possui pouco mais de 1000 alunos, que são distribuídos entre o Ensino Fundamental e Ensino Médio.

A direção da escola esteve nas mãos de Nilse Trennepohl, que assumiu o cargo em 2002. A  diretora e ex-professora de História reelegeu-se em 2004 com 834 votos e, novamente, em 2006. Em 2015, assumiu Ricardo Agliardi Ferreira, ex-professor de Língua Portuguesa da instituição.

Aderiu ao ensino médio politécnico, que é o sistema no qual deve haver uma preparação dos alunos para enfrentar o mercado de trabalho, bem como uma boa preparação antes de ingressar em tal.

No ano de 2013 a escola recebeu uma quantia em dinheiro de cerca de 400.000 reais para um investimento em melhorias na estrutura.

A instituição conta com refeitório, que é aberto diariamente entre os turnos da manhã e tarde, biblioteca própria e salas de ciência e informática.

No início de 2013, os professores da escola receberam treinamento para utilizar tablets distribuídos pelo Governo do Estado, porém a dificuldade para acessar a internet impossibilita que a grande maioria dos professores possam utilizar o sistema, o que é prejudicial para quem é acostumado com tecnologia em sala. "Ainda são necessárias adaptações, como acontece na implementação de qualquer novidade. Certamente, já é uma etapa vencida, pois conecta o professor e oferece muitos recursos", disse o professor Guy Barcellos, ex-professor de biologia na instituição, ao portal Terra. O sistema de notas da escola baseia-se em média 7 no Ensino Fundamental, e em menções por letras no Ensino Médio, que são CRA (Construção Restrita de Aprendizagem), CPA (Construção Parcial de Aprendizagem) e CSA (Construção Satisfatória de Aprendizagem).

Em maio de 2016, uma reunião entre alunos e professores da escola gerou uma paralisação. Em junho, alunos da escola participaram de atos e promoveram oficinas participativas entre comunidade e convidados palestrantes, com apoio parcial de professores.

Uma ocupação da escola também foi promovida, com alunos aderindo às atividades em busca de melhorias sobre questões educacionais, estruturais e salariais, conjunto básico de requerimento dos estudantes, que também participaram de atos conjuntos com outras escolas ocupadas na capital gaúcha.

Apesar das reivindicações, as palestras e mobilizações dos alunos, com Grêmio Estudantil improvisado para os atos, busca arrecadações e apoio tanto da comunidade escolar, quanto dos apoiadores externos.

Para mais informações sobre as movimentações e conteúdos da escola, acesse https://www.facebook.com/movimentoestudantilpg/, no Facebook .

Ver também 
Lista de escolas e colégios de Porto Alegre

Paulo da Gama
Paulo da Gama
Paulo da Gama
Instituições de ensino de Porto Alegre